Der Viererbob der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 19. Februar (Lauf 1 und 2) und am 20. Februar (Lauf 3 und 4) im Yanqing National Sliding Center ausgetragen.

Olympiasieger wurde wie bereits 2018 der Bob des deutschen Piloten Francesco Friedrich. Er wurde angeschoben von Thorsten Margis, Candy Bauer sowie Alexander Schüller. Silber gewann der zweite deutsche Bob von Johannes Lochner, der mit Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp antrat. Bronze ging an den Kanada mit Pilot Justin Kripps und dessen Anschieber Ryan Sommer, Cam Stones, Ben Coakwell.

Rekorde

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse des IOC (PDF; 7,6 MB)

Viererbob Manner